Het opisthosoma of abdomen vormt het achterste gedeelte van het lichaam van een spinachtige. Hoewel dit lichaamsgedeelte overeenkomt met de term abdomen, wordt opisthosoma specifiek gebruikt voor het achterlijf van een spin.

Anatomie van geleedpotigen